Вента дел Аире има више значења:

 Вента дел Аире (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Вента дел Аире (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику